Hemmingsbo kan syfta på:

 Hemmingsbo, Nora, en by i Nora socken, Heby kommun
 Hemmingsbo, Östervåla, en by i Östervåla socken, Heby kommun
  Hemmingsbo (södra delen) – småort i Järlåsa socken